Олексіївська вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Олексіївська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Олексіївська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Терещенківська вулиця — вулиця в місті Київ, що в 1861—1900 роках мала назву «Олексіївська»
 Олексіївська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Олексіївська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Олексіївська вулиця — вулиця в місті Херсон.

Вулиці в Україні